Bunce ist der Name folgender Personen:

 Che Bunce (* 1975), neuseeländischer Fußballspieler
 Daniel Bunce (1813–1872), britischer Entdeckungsreisender und Botaniker in Australien
 Frank Bunce (* 1962), samoanisch-neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Stuart Bunce (* 1971), britischer Filmschauspieler
 William Gedney Bunce (1840–1916), US-amerikanischer Maler

Bunce steht für:
 Bunce Island, eine Insel vor Sierra Leone
 Shaeffer, Bunce & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Bunce School, in Allenspark, Connecticut, ID-Nr. 86001109
Siehe auch:
 Bounce
 Bunze